Канеду
 Канеду — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал.
 Канеду — район в Португалии, входит в округ Авейру.
 Канеду-де-Башту — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Сенадор-Канеду — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс.